Det 18:de Sovjetiska mästerskapet i bandy hölls vintern 1965/1966, mästerskapet avgjordes från 28 november 1965 till 18 mars 1966. Vinnare blev SKA Sverdlovsk.

Mästerskapet avgjordes i ett gruppspel där de 13 lagen mötte varande 1 gång hemma och borta. 
Vinnaren av A:1 och A:2 kvalificerade sig för Klass A.

Sovjetiska mästerskapet

Klass A

Klass A:1

Klass A:2

Klass B
Avgjordes i Severodvinsk, 27 februari till 8 mars 1966. Det två bäst placerade lagen kvalificerade sig till A:1.

1965 i Sovjetunionen
1966 i Sovjetunionen
Bandy i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1965/1966